Паркдејл има више значења:
 Паркдејл (Мичиген)
 Паркдејл (Орегон)
 Паркдејл (Арканзас)
 Паркдејл (Мисури)